Kim Seung-Gyu (Ulsan, 30 de setembro de 1990) é um futebolista profissional sul-coreano que atua como goleiro. Atualmente, defende o Al Shabab.

Carreira 
Kim Seung-Gyu começou a carreira no Ulsan Hyundai FC e atuou aé 2015, se transferindo para o Vissel Kobe.

Seleção 
Kim Seung-Gyu representou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa da Ásia de 2015. E atuou em duas Copas do Mundo sempre como reserva em 2014 e 2018.

Ligações externas
Perfil na Kleague

Futebolistas da Coreia do Sul
Naturais de Ulsan
Goleiros da Coreia do Sul
Futebolistas do Ulsan Hyundai FC
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Al Shabab Football Club
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018
Futebolistas da Copa da Ásia de 2019
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2022